Capanema (Pará): comune brasiliano dello Stato del Pará;
Capanema (Paraná): comune brasiliano dello Stato del Paraná.